Sankt Jörgens park kan syfta på:

 Sankt Jörgens park, Lund – en park i Lund
 Sankt Jörgen Park Resort – en spa- och konferensanläggning i Göteborg